Die REXOR Schuh-Einkaufsvereinigungs GmbH ist eine Verbundgruppe von Schuheinzelhändlern mit dem Hauptstandort Düsseldorf. Die Rexor wurde im Jahr 1953 gegründet und ist der ANWR-Group angeschlossen. Die Schuh-Einkaufsvereinigung hat über 500 Mitglieder in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden.

Unternehmen 
Die REXOR Schuh-Einkaufsvereinigung ist Dienstleistungspartner für über 500 Fachhändler der Schuhbranche in vielen Ländern Europas. Nationale und internationale Marken und Programme verschiedenster Lieferanten bilden die Grundlage des Warenangebots. Im Mittelpunkt stehen modische, komfortbetonte und sportliche Schuhe. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Erzielen von Einkaufsvorteilen, auf das Angebot vielseitiger Wareninformationen und länderspezifischer Marketingstrategien sowie auf Finanzierungshilfen für ihre Händler. Anders als bei anderen Einkaufsvereinigungen verfolgt das Unternehmen eine liberale Geschäftspolitik, d. h., die Mitglieder können ihr Angebot, ihre Lieferanten und ihre Modelle selbst wählen.

Weblinks 
 http://www.rexor.de
 http://www.anwr-group.com

Schuhhandelsunternehmen
Handelsunternehmen (Düsseldorf)
Einkaufsgemeinschaft
Gegründet 1953
Unterbilk
Einzelhandelsunternehmen (Deutschland)